Ziębówka – potok, dopływ Raby
 Ziębówka – części kilku wsi w Polsce